Watertown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Watertown (Connecticut)
 Watertown (Florida)
 Watertown (Massachusetts)
 Watertown (Minnesota)
 Watertown (New York)
 Watertown (South Dakota)
 Watertown (Tennessee)
 Watertown (Wisconsin)